В силу своего географического положения острова Японии расположены сразу в трёх экозонах: экорегионы, которые охватывают основные острова архипелага (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку), а также примыкающие к ним более мелкие острова, относятся к палеарктической экосистеме, острова Рюкю являются частью Индомалайской экозоны, а острова Огасавара — Индо-Тихоокеанской.

Ссылки 
 Список экорегионов палеарктической зоны
 Список экорегионов индомалайской зоны
 Список экорегионов индо-тихоокеанской зоны
 WWF Wild Finder (карта биомов и экорегионов)

География Японии
Япония